Натуральне число 1590
 1590 рік до нашої ери
 1590 рік нашої ери